Das Tennis-Herrendoppel der Olympischen Spiele 2020 wurde vom 24. bis 30. Juli 2021 im Ariake Tennis no Mori Kōen ausgetragen. Insgesamt nahmen 32 Doppel-Paare im K.-o.-System teil.

Titelträger

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Tennis auf der offiziellen Seite der Spiele (englisch)

Herrendoppel
2020